Персонажи Корана — персонажи, упомянутые в священной книге мусульман.

В Коране насчитываются десятки персонажей. Большинство коранических персонажей совпадает с персонажами Библии. Главными персонажами Корана являются пророки, в число которых вошли ветхозаветные патриархи Адам — Адам и Ной — Нух, цари Давид — Давуд и Соломон — Сулейман, Иисус Христос — Иса, Дева Мария — Марьям и др. В Коране также упоминаются цари и праведники, имена которых в Библии отсутствуют (Зу-ль-Карнейн, Лукман и др.). Последним в ряду коранических пророков стоит пророк Мухаммед. Утверждается, что он «Печать пророков» (خاتم الأنبياء Хатим-уль-анбия), то есть после него никаких пророков уже не будет.

В Коране говорится о непокорности одного из помощников Аллаха, ставшего затем дьяволом (Иблис, шайтаны — его слуги). Мир ангелов во главе с четырьмя важнейшими из них (Гавриил — Джибриль, Михаил — Микаил, cерафимы — Исрафил и Азраил), воплощая идею добра и божественной воли, противостоит в исламе миру демонов и джиннов. Все эти небесные силы бесплотны и бесполы, что не мешает им творить добро или зло. Среди ангелов, как и среди демонов, существует определённое разделение обязанностей: в исламе есть ангелы-хранители (их двое у каждого, причем они несут круглосуточную вахту, сменяя друг друга на утренней и вечерней заре), ангелы, охраняющие могилы, ангелы-посланцы Аллаха и даже ангелы-администраторы, возглавляющие рай и ад (Ридван и Малик).

Список персонажей

Литература

Ссылки 
 Густерин П. Аналоги персонажей Корана и Библии